Die BetVictor Scottish Open 2018 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker-Saison 2018/19. Vom 10. bis 16. Dezember wurden sie zum dritten Mal seit der Wiedereinführung 2016 in der Emirates Arena im schottischen Glasgow ausgetragen. Die Scottish Open waren nach den English Open und den Northern Ireland Open das dritte Turnier der Home-Nations-Serie dieser Saison.

Titelverteidiger war der Australier Neil Robertson. Er schied aber bereits in der zweiten Runde aus. Mark Allen und Shaun Murphy bestritten das Finale, das der Nordire mit 9:7 gewann. Es war der zweite Ranglistentitel für Allen in dieser Saison.

Preisgeld 
Das Preisgeld für alle vier Turniere der Home-Nations-Serie blieb unverändert.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 20.000 £. John Higgins sicherte sich die Zusatzprämie mit seinem 147er-Break in Runde 2.

Turnierergebnisse 
Zwei freie Plätze im Turnier vergab der schottische Verband per Wildcard an Fraser Patrick und Craig MacGillivray, zwei ehemalige Profispieler. Bis zum Achtelfinale wurden alle Spiele auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) entschieden. Nach seinem Sieg bei den UK Championship 2018 einen Tag zuvor, verzichtete Ronnie O’Sullivan auf seine Turnierteilnahme, womit Daniel Wells automatisch in die zweite Runde einzog.

WC = Wildcard-Spieler des schottischen Verbands SB&SA

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks 
70 Breaks von 100 oder mehr Punkten wurden im Verlauf des Turniers erzielt, 39 Spieler waren daran beteiligt. 7 Centurys gingen auf das Konto des Halbfinalisten Judd Trump. John Higgins erzielte das fünfte Maximum Break der Turniergeschichte, das neunte seiner Karriere. Damit bekam er auch die Zusatzprämie von insgesamt 22.000 £ aus dem Maximum-Topf und für das höchste Break im Turnier.

Quellen 

2018
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in Glasgow
Home Nations Series